A Stygiomedusa gigantea é uma grande espécie de água-viva, possuindo a forma de um sino, com diâmetro de um metro e quatro tentáculos com seis metros de comprimento. Tais animais foram localizados nas profundezas do Golfo do México, em profundidade entre 1.000 e 2.000 metros.

Scyphozoa